Владимир Степанович Лихотворик (1906—1998) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Владимир Лихотворик родился 6 марта 1906 года в селе Зализня (ныне — Житомирский район Житомирской области Украины). Окончил семь классов школы. В 1920 году переехал в Бийск, где работал на лесопильном заводе. В 1928 году Лихотворик был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в конфликте на КВЖД. В 1931 году он окончил курсы при Высшей пограничной школе, в 1939 году — курсы при Харьковском пограничном училище НКВД СССР. С августа 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года полковник Владимир Лихотворик командовал 1079-м стрелковым полком 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 14 января 1945 года полк Лихотворика прорвал немецкую оборону с плацдарма на западном берегу Вислы. 28 января 1945 года во время боёв за Познань Лихотворик, обойдя вражеские позиции, захватил 2 форта и 15 городских кварталов. 2 февраля 1945 года полк Лихотворика переправился через Варту и захватил плацдарм на её западном берегу, с которого затем дивизия начала наступление к Одеру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «умелое командование полком, образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» полковник Владимир Лихотворик был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5774.

После окончания войны Лихотворик продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году он окончил курсы «Выстрел». В 1954 году Лихотворик был уволен в запас. Проживал в Ирпене. Скончался 22 декабря 1998 года.

Почётный гражданин Ирпеня. Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом медалей.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (24.03.1945)
 орден Ленина (24.03.1945)
 Орден Красного Знамени (28.08.1942)
 Орден Красного Знамени (01.06.1945)
 Орден Красного Знамени (20.06.1949)
 Орден Суворова III степени (28.09.1943)
 Орден Александра Невского (12.08.1944)
 Орден Красной Звезды (03.11.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985) 
  Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
  Медаль За взятие Берлина
  Медаль За освобождение Варшавы
  Знак Бойцу ОКДВА

Примечания

Литература 

 
 Боевая слава Алтая. — Барнаул: Алтайское кн. изд., 1978.
 Герои Отечества. Москва, 2004.
 Герои Советского Союза — казахстанцы. Книга 1. Алма-Ата, 1968.
 Золотые Звезды Полесья. 3-е изд., Киев, 1985.
 Пашков А. М. Бессмертные подвиги. Южно-Сахалинск, 1978.
 Томилин А. И. Город Советская Гавань и его люди. Хабаровск, 2003.

Участники боёв на КВЖД
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Почётные граждане Ирпеня